Vyssjaja chokkejnaja liga 2011/2012 var den andra säsongen av den ryska ishockeyserien Vyssjaja chokkejnaja liga (VHL). Ligan vanns av Toros Neftekamsk efter finalseger mot förra säsongens mästare Rubin Tiumen.

Deltagande lag
Sedan förra säsongen hade Krylja Sovetov dragit sig ur p.g.a. ekonomiska problem. Sokol Krasnojarsk och Titan Klin anslöt till serien från VHL-B. Från Ukraina anslöt HK Donbass och blev det andra laget i ligan som inte kom från Ryssland. I ligan deltog KHL-laget Lokomotiv Jaroslavl som till följd av Flygolyckan i Jaroslavl 2011 inte kunde delta i KHL. Laget spelade enbart 22 matcher, medan de övriga lagen spelade 53 matcher vardera. Totalt 23 lag deltog i VHL, uppdelade på två konferenser med 12 respektive 11 lag. De åtta främsta i varje konferens gick vidare till slutspel.

Poängtabeller

Hela ligan

Konferenser

Västra konferensen
P.g.a. att Lokomotiv Jaroslavl inte kunnat delta hela säsongen efter flygolyckan fördelades slutspelsplatserna till lagen som tagit störst andel av maxpoängen. Då Jaroslavl tagit 63,64 % av sina poäng placerades de in före Neftianik som tagit 58,49 %.

Östra konferensen

Divisioner

Västra konferensen
Division A

Division B

Östra konferensen
Division C

Division D

Bratina Cup

Data är hämtade från VHL

Källor

Se även
Kontinental Hockey League 2011/2012

2011 i Ryssland
2012 i Ryssland
2011 i Kazakstan
2012 i Kazakstan
2011 i Ukraina
2012 i Ukraina
Säsonger av Vyssjaja chokkejnaja liga